La salle omnisports Jean-Pierre-Garnier est une salle située dans le quartier de Saint-Eloi, au nord-est de la ville de Poitiers. Depuis 2014, elle porte le nom de Jean-Pierre Garnier, ancien élu de Poitiers décédé en 2012.

Caractéristiques
La salle est construite en 2006 et inaugurée en 2008 sous le nom de « salle omnisports de Saint-Eloi ». 
Elle offre  dont des places debout.

Clubs résidents
Le Poitiers Basket 86 et le Grand Poitiers Handball 86 occupent actuellement la salle.

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 2006
Stade multifonction en France
Salle de basket-ball en Nouvelle-Aquitaine
Salle de handball en Nouvelle-Aquitaine
Stade portant le nom d'une personnalité
Équipement sportif à Poitiers